Łobzowo (Poméranie)
 Łobzowo (Sępopol)